Hanka, verso della poesia giapponese
Václav Hanka, filologo ceco
Cratere Hanka, cratere su Venere
Lago Chanka, lago al confine fra Russia e Cina

Hanka, diminutivo di Hana, variante del nome Anna